Tércio Nunes Machado (Coromandel, 1978. január 9. –) brazil labdarúgó-középpályás.

Források 
Tércio adatlapja a footballzz.com oldalon 

1978-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek